El término Martín Alonso puede referirse:

 a Martín Alonso, un obispo de León;
 a Martín Alonso Pinzón, un navegante y explorador español;
 a Pablo Martín Alonso, un militar español que ocupó importantes cargos en el régimen del general Francisco Franco;
 a Martín Alonso Pedraz, un filólogo, lexicógrafo, gramático, periodista y poeta español.